Аска́ния-Но́ва (; до 1841 года — Ча́пли) — посёлок городского типа в Каховском районе Херсонской области Украины. В 2022 году, во время вторжения России на Украину, посёлок городского типа был захвачен. На данный момент находится под оккупацией ВС РФ.

В районе посёлка расположен заповедник Аскания-Нова.

История 
Посёлок основан в 1828 г. Землю под будущий посёлок и заповедник приобрел герцог Ангальт-Кетенский. В 1859 году он её продает землевладельцу Ф.Фейну.

19 октября 1938 года Аскания-Нова получила статус посёлка городского типа.

Примечания 

Посёлки городского типа Херсонской области
Населённые пункты Чаплинского района
Немецкие колонии в Херсонской области